Shiki puede referirse a:

Geografía y sociedad 
Distrito de Shiki, un distrito en la provincia de Badakhshan, Afganistán;
Distrito de Shiki, un distrito en la prefectura de Nara, Japón; 
Shiki, una ciudad en la prefectura de Saitama, Japón;
Idioma shiki, uno de los idiomas jarawan bantoides del sur de Nigeria;

Personalidades y organizaciones 
Shiki Theatre Company, una compañía de teatro japonesa;
Masaoka Shiki, un poeta japonés de haiku y tanka;

Literatura y entretenimiento 
Shiki, una novela japonesa.
Shiki, personaje del manga One Piece